Guido Bosio (n. 1899) – calciatore italiano
Guido Bosio (n. 1911) – calciatore italiano